Dionysis Goutsos, auch in der Transkription Dionisis Gutsos, , (* 12. März  1967 in Tropea), ist ein griechischer Sprachwissenschaftler und Neogräzist.

Nach einem Diplom (πτυχίο) in Philologie mit dem Schwerpunkt Sprachwissenschaft an der Universität Athen setzte Goutsos seine Studien im Vereinigten Königreich fort. An der University of Strathclyde erwarb er 1990 einen MLitt in literarischer Linguistik. 1994 wurde er an der Universität Birmingham zum PhD in Sprachwissenschaft promoviert. Von 1993 bis 1994 war er Part-time Lecturer an der Universität Birmingham, von 1997 bis 1998 Visiting Assistant Professor, von 1998 bis 2000 Lecturer, von 2001 bis 2003 Assistant Professor an der Universität Zypern. Von 2003 bis 2009 wechselte er als Assistant Professor an die Universität Athen, wo er von 2009 bis 2014 Associate Professor war, bevor er 2014 zum Professor aufstieg. Zwischen diesen Anstellungen in der Lehre war er Mitglied verschiedener Forschungsprojekte.

Goutsos ist Spezialist für Textlinguistik, Diskursanalyse und Soziolinguistik.

Schriften (Auswahl) 
 mit Γ. Φραγκάκη: Εισαγωγή στη γλωσσολογία σωμάτων κειμένων. Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Athen 2015. („Einführung in die Sprachwissenschaft der Textcorpora“)
 Γλώσσα και επικοινωνία, in: Γ. Ι. Ξυδόπουλος, Έ. Αναγνωστοπούλου, Δ. Γούτσος, Σ. Χατζησαββίδης, Β. Τσάκωνα: Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση. Εγχειρίδιο μελέτης. Θ.Ε. ΕΚΠ61 «Σπουδές στην Εκπαίδευση». Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Patra 2013, 165–276. („Sprache und Kommunikation“)
 Γλώσσα. Κείμενο, ποικιλία, σύστημα. Κριτική, Athen 2012. („Sprache. Text, Vielfalt, System“)
 mit Α. Γεωργακοπούλου: Κείμενο και Επικοινωνία. Πατάκης, Athen. Ανανεωμένη έκδοση 2011. („Text und Kommunikation“)
 mit Μ. Σηφιανού und Α. Γεωργακοπούλου: Η ελληνική ως ξένη γλώσσα: Από τις λέξεις στα κείμενα. Πατάκης, Athen 2006. („Griechisch als Fremdpsrache. Von den Worten zu den Texten“)
 mit A. Georgakopoulou: Discourse Analysis: An Introduction. 2. Auflage, Edinburgh University Press. Edinburgh 2004.
 Ο Λόγος της Μετάφρασης. Ανθολόγιο Σύγχρονων Μεταφραστικών Θεωριών. Ελληνικά Γράμματα, Athen 2001. („Die Vernunft der Übersetzung. Anthologie zeitgenössischer Übersetzungstheorien“)
 mit Α. Γεωργακοπούλου: Κείμενο και Επικοινωνία. Ελληνικά Γράμματα, Athen 1999. („Text und Kommunikation“)
 Modeling Discourse Topic: Sequential Relations and Strategies in Expository Text. Able, Norwood, NJ 1994.
 mit A. Georgakopoulou: Discourse Analysis: An Introduction. Edinburgh University Press, Edinburgh 1997, Reprint 1999, 2001.

Weblinks 
 Persönliche Seite an der Universität Athen (enthält ein Schriftenverzeichnis)
 Curriculum vitae und Publikationsliste (PDF; 312 kB) an der Universität Athen

Linguist
Neogräzist
Grieche
Geboren 1967
Mann